Musaraigne d’Éthiopie un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner deux espèces différentes de musaraignes du genre Crocidura :

 Crocidura thalia
 Crocidura lucina

Notes et références 

Insectivore (nom vernaculaire)
Soricidae
Nom de mammifère ambigu